WG steht für:
 Wade-Giles-Umschrift
 Waffengesetz (Schweiz)
 Wählergruppe
 Wassergesetz (DDR)
 Wechselgesetz
 White Manufacturing Company, Markenname des ehemaligen US-amerikanischer Automobilherstellers
 Wieland-Gymnasium Biberach
 Wilhelm-Gymnasium (Braunschweig)
 Wilhelm-Gymnasium (Hamburg)
 Wilhelmsgymnasium Kassel
 Willibald-Gymnasium
 Winzergenossenschaft
 Wirtschaftsgymnasium
 Wohngemeinschaft
 Wood Group, britische Unternehmensgruppe
 Worldways Canada, ehemalige kanadische Charterfluggesellschaft (IATA-Code)
 Sunwing Airlines, kanadische Charterfluggesellschaft (IATA-Code)

WG als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Ravensburg (für Wangen)
 Großbritannien: Exeter
 Niederlande: Anhänger
 Polen: Powiat Garwoliński in der Woiwodschaft Masowien

Abkürzung